Квасыничи () — деревня в Слуцком районе Минской области Беларуси. Относится к Беличскому сельсовету. Находится в 14 км юго-западнее Слуцка. Около деревни есть водоем.

История 
В 1909 году Квасыничи — деревня в Царевской воласти Слуцкого уезда, состоящая из 62 дворов и 448 жителей. На 1 января 1998 года — 135 дворов и 258 жителей.

На сельском кладбище установлен памятник на могиле, погибшего в самом начале Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Николая Ивановича Стряпана (1912 — 26.06.1941).

Транспорт 
Доехать со Слуцка до деревни можно на автобусах:
202с — Слуцк АВ — Болотчицы
405с — Слуцк АВ — Солигорск
Расписание

Инфраструктура 
 Квасыничская сельская библиотека-филиал № 10  .
 Квасыничский центр культуры и досуга
 Квасыничский центр ремесел (мастерские по ткачеству, соломоплетению, лозоплетению, росписи по дереву, гончарству, изготовлению белорусской куклы)
 Магазин

Примечания

Литература

Ссылки 
 Слуцкий районный исполнительный комитет 
 Инфокурьер. Деревни Слуцкого района. Основные учреждения 
Населённые пункты Слуцкого района